Parlamentsval i Irak kan avse: 
Parlamentsvalet i Irak i januari 2005
Parlamentsvalet i Irak i december 2005
Parlamentsvalet i Irak 2010